Города Кении () — список наиболее крупных населённых пунктов Кении. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Кении есть 141 город с численностью более 150 человек.

Список городов Кении

Примечания

Ссылки 

 
Кения
Списки:Кения